Renato Constandt Terra (Rio de Janeiro, 1 de abril de 1953), artisticamente conhecido por Renato Terra, é um cantor, compositor, músico, arranjador e produtor musical brasileiro.

Biografia
Filho do maestro acordeonista Alencar Terra e de uma professora de música, Renato Terra começou no meio musical aprendendo piano clássico. Até os seis anos, só falava a língua alemã, uma vez que sua mãe era natural de Viena (Áustria).

Após formação e pós-graduação em Economia, pelas Faculdades Bennett e PUC-RJ, decidiu iniciar sua carreira como cantor/compositor aos 25 anos. Em 1978, lançou o LP “Renato Terra”, contendo suas canções “Bacará” e “Pena eu não saber”, ambas com Antônio Gil, “Cem milhões” (c/ Clarinha e Luis Mendes Júnior), “Fatos e fotos” (c/ Luis Mendes Júnior), “Eu preciso encontrar você”, “Vinte anos”, “Vou sair pelo mundo”, “Se você soubesse”, “Helena” e “Aconteceu”.

Em 1979, trabalhou com Domingos de Oliveira na TV Globo, fazendo a Produção Musical de alguns seriados, entre eles : Divina Dama (com Vera Fisher) e Ciranda Cirandinha ( com Fábio Jr e Lucélia Santos).

Gravou, em 1981, mais um LP com o título “Renato Terra”, vendendo mais de 1 milhão discos e ganhou seu 1º Disco de Ouro, com suas composições “Lá em Mauá”, “Tente entender” e “Sol da manhã”, todas com Casinho Terra, “Raio de sol” (c/ Alexandre Agra e Paulo Soledade Filho), “Bem ou mal” (c/ Antônio Gil), “Pra novamente ser feliz” (c/ Alexandre Agra e Ricardo Cantaluppi), “Não deixe de ser (Caminhante)” (c/ Paulo Soledade Filho), “Divina dama” e “Estrela Mãe”, além de “Bem-te-vi”.

Em 1983, lançou o LP “Nova luz”, no qual registrou suas canções “Último vagão”, “Limiar do amor”, “Só por existir” e “Flor do campo”, todas com Fred Nascimento, “Amar é” (Gastão Lamounier) e “Quebra-gelo” (Alexandre Agra e Gastão Lamounier), além de “Sacramento" (Casinho Terra) com a participação de Beto Guedes e “Tudo azul” (Luis Guedes e Thomas Roth), com a participação de Luis Guedes e Thomas Roth.

Em 1985, ganhou seu 2º Disco de Ouro com a música "Coisa de Momento" (Renato Terra, Claudinha e Gastão Lamounier neto).

Gravou, em 1986, o LP “Baby” contendo suas composições “Pra novamente ser feliz” (c/ Maurício Mello), “Toda madrugada” (c/ Andrea Paola ), “Caroline” (c/ Claudinha), “Armação” (c/ Alexandre Agra e Andrea Paola), “Tic-tac” (c/ Tavinho Paes), “Sem você” (c/ Gastão Lamounier e Claudinha), além de “Coração chinês” (Fred Nascimento), “Sempre em paz” (Paulinho Soledade) e “Nossa rua” (Gilson e Carlos Colla).

Em 1994, lançou o CD “Renato Terra”, com suas canções “Meu grande amor” (c/ Cezinha), “Eu você só nós dois” (c/ Claudinha), “Amar não é” (c/ Marcinha), “Amor muito louco”, “Paixão esquecida (Gisela)”, “Surpresa”, “Tão longe (Caio e Kim)”, “Surpresa II”, “Mudando pra melhor” e “Estrela desgarrada”.

Gravou, em 1997, o CD “Renato Terra”, com as faixas “Lá Em Mauá I” e “Lá em Mauá II”, ambas com Casinho Terra, “Coisa de momento” (c/ Gastão Lamounier e Claudinha), “Eu espero” (c/ Luis Mendes Júnior), “Descoberta” (c/ Alice Tamborindeguy e Marcinha), esta com a participação de Leo Gandelman, “Dia de festa”, “Vencedor” e “Meio inteiro”, além de “Maromba” (Gastão Lamounier), “Nome e Sobrenome” (Pedro "Periquito” e Gastão Lamounier) e “Enfermeiro” (Casinho Terra), esta com a participação de Serjão Loroza.

De sua discografia constam ainda participações nos seguintes discos: “Te contei? – Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa “Pena eu não saber”), “O amor é nosso - Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa “Bem-te-vi”), “Obrigado doutor - Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa “Tente entender”), “Final feliz – Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa “Quebra gelo”), “Globo de Ouro vol. 7” (faixa “Lá em Mauá”), “Se liguem nessas!” (faixa “Flor do campo”), “Selva de Pedra – Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa “Toda madrugada”), “Viver outra vez (Campanha no combate à Aids)” (faixa “Viver outra vez”, ao lado de Guilherme Arantes, Erasmo Carlos, Marcelo, Adriana, Márcio Greyck, Emílio Santiago, Dalto, Tim Maia, Neguinho da Beija-Flor, Elza Soares, Jane Duboc, Rosana, Jerry Adriani, Sylvinho e Osmir Neto), “12 grandes sucessos de Cláudio Rabello” (faixa “Bem te vi”) “A viagem – Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa “Meu grande amor”) e "Estrela Guia - Trilha sonora da novela da Rede Globo” (faixa "Lá em Mauá").

Como compositor, teve suas músicas gravadas por Erasmo Carlos, Tim Maia, Xuxa, Evandro Mesquita (novela "Estrela Guia"), Fábio Jr (seriado "Ciranda Cirandinha"), Claudia (musical "Evita") entre outros, ao longo de sua carreira.

É de sua autoria o jingle oficial do evento “Feira Cultural do Brasil”, realizado na Alemanha durante a Copa do Mundo de Futebol de 2006.

De 1998 a 2006, dedicou-se a trabalhos em seu estúdio no Leblon (Rio de Janeiro), para TV Globo, TVs a Cabo (NET/GloboSat), Fundação Roberto Marinho, Coca-Cola, Prêmio TIM de Música - entre outros - compondo jingles, vinhetas (Globo News), abertura de programas de TV (Planeta Xuxa) e trilhas sonoras de comerciais e novelas, bem como filmes de longa metragem, entre os quais “Bossa nova” de Bruno Barreto, “Sonhos e desejos” de Marcelo Santiago e “Os desafinados”, de Walter Lima Jr.

Ao longo de sua carreira, por um lado como Artísta (Cantor/Compositor) e por outro lado em seu Estúdio (Produtor/Músico), trabalhou e gravou com vários artistas, como Milton Nascimento, Djavan, Gal Costa, Maria Bethânia, Wagner Tiso, Beto Guedes, Chico Buarque, Tim Maia, Leo Gandelman, Fábio Jr, Victor Biglione, Erasmo Carlos, João Carlos Assis Brasil, Cauby Peixoto, Xuxa, Sandy e outros. Com atores e atrizes brasileiros, como Rodrigo Santoro, Alexandre Borges, Selton Mello, Evandro Mesquita, Vera Fisher, Claudia Abreu, Lucelia Santos, Alessandra Negrini e outros. Com diretores de Cinema e TV, como Wolf Maia, Bruno Barreto, Domingos de Oliveira, Walter Lima Jr, Fábio Barreto e Denise Saraceni.

Em 2008, lançou o CD e DVD “Renato Terra & Amigos”, gravado ao vivo no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, com a participação de Jerry Adriani, Claudia Telles, Biafra, Marcos Sabino e Marcelo.

Discografia 

 (2008) Renato Terra & Amigos • Polydisc/Sony • CD & DVD
 (2001) Estrela Guia - Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre • CD
 (1997) Renato Terra • Warner Music • CD
 (1994) Renato Terra • Warner Music • CD
 (1994) A viagem – Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre • CD
 (1990) 12 grandes sucessos de Cláudio Rabello • Som Livre • LP
 (1988) Viver outra vez (Campanha no combate à Aids) • Continental • LP
 (1986) Baby • RCA Victor • LP
 (1986) Selva de pedra – Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre • LP
 (1985) Sem você/O amor foi a razão • RCA Victor • Compacto simples
 (1984) Coisa de momento/Tic-tac • RCA Victor • Compacto simples
 (1983) Nova luz • Fontana/Philips • LP
 (1982) Flor do campo/Sol da manhã • Philips • Compacto simples
 (1982) Final feliz – Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre • LP
 (1982) Se liguem nessas! • Philips • Compacto Duplo
 (1981) Renato Terra • PolyGram • LP
 (1981) O amor é nosso! – Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre • LP
 (1981) Obrigado doutor – Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre • LP
 (1981) Globo de Ouro vol. 7 • Som Livre • LP
 (1980) Bem-te-vi/Lá em Mauá • Philips • Compacto simples
 (1978) Renato Terra • Polydor • LP
 (1978) Te contei? – Trilha Sonora da novela da Rede Globo • Som Livre

Ligações externas 
 

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)